Lill-Hundsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Hundsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun och Östersunds kommun,  (11,2 ha)
Lill-Hundsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (22,6 ha)

Se även
Hundsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn